Elboers of Alborz, een gebergte in Iran
 Alborz (provincie), een provincie in Iran